Slovo Worms má více významů:

 Worms – město v Německu
 Bormio – obec v severní Itálii („Worms“ je její historické německé označení)
 Vormsi – estonský ostrov („Worms“ je jeho historické německé označení)
 Worms (herní série) – počítačová herní série